

Patronyme 

 Lodovico Scapinelli (1585-1634), philologue et poète italien
 Raffaele Scapinelli di Leguigno (1858-1933), cardinal italien
 Carl von Scapinelli (1876-1959), journaliste, auteur et dramaturge austro-allemand.

Notes